Patricio Basualto (1972. szeptember 2.–) chilei nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve Patricio Basualto Vargas. Polgári foglalkozása: kereskedelmi mérnök.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
A Chilei labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2004-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Labdarúgó-világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Egyiptomban rendezték a 13., a 2009-es U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol Pablo Pozo chilei játékvezető állandó segítőjeként tevékenykedett.

2009-es U17-es labdarúgó-világbajnokság

---

A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő 30 játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehetett a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA Játékvezető Bizottsága delegálta az utazó keretbe.

A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB Pablo Pozo játékvezető állandó segítőjeként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Olimpiai játékok
Kínában rendezték a 2008. évi nyári olimpiai játékokat, ahol a FIFA JB Pablo Pozo hivatalnoki szolgálatát segítette.

2008. évi nyári olimpiai játékok

Konföderációs kupa 
Dél-afrikai Köztársaság rendezte a 2009-es konföderációs kupa tornát, ahol a FIFA JB Pablo Pozo partbírójaként foglalkoztatta.

2009-es konföderációs kupa

Források 

Chilei labdarúgó-játékvezetők
1972-ben született személyek
Élő személyek